Mengal steht für:

 Mengal, Ethnie im Iran
 Martin-Joseph Mengal (1784–1851), belgischer Musiker